Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta, född 28 mars 1910 på Stockholms slott, Sverige, död 7 november 2000 på Fredensborgs slott, Danmark, var en svensk prinsessa, dotter till Gustaf VI Adolf och kronprinsessan Margareta och sedermera drottning av Danmark.

Familj 

Prinsessan Ingrid föddes den 28 mars 1910 på Stockholms slott, som enda dotter till dåvarande kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Margareta. Den 5 maj 1910 döptes hon under namnen Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta i Slottskyrkan i Stockholm. 

Hennes faddrar var det svenska kungaparet Gustaf V och Victoria, änkedrottning Sofia, hertigen och hertiginnan av Connaught, änkestorhertiginnan av Baden, storhertiginnan av Baden, änkehertiginnan av Dalarne, kejsarinnan av Ryssland, prinsessan Alice av Teck, prins Adalbert av Preussen och prinsen av Wales. 

Ingrids äldre bröder var prins Gustaf Adolf, far till Carl XVI Gustaf, samt Sigvard Bernadotte. Hennes yngre bröder var prins Bertil och Carl Johan Bernadotte.

Svenska tiden 

Prinsessan Ingrid växte upp i den nordvästra flygeln på Stockholms slott, som föräldrarna låtit rusta upp och modernisera. Tillsammans med sina syskon Gustaf Adolf, Sigvard, Bertil och Carl Johan och utvalda skolkamrater fick hon sin första skolundervisning i en trygg miljö på slottet i Stockholm. Eftersom modern var engelska, blev engelska prinsessans modersmål vid sidan av svenska. Av henne ärvde hon också sitt sportintresse och sociala ansvarstagande. På somrarna vistades prinsessan Ingrid tillsammans med sina syskon på Sofiero slott utanför Helsingborg och på Bagshot Park i sydvästra England hos sina morföräldrar, prins Arthur, hertig av Connaught och Strathearn och hans hustru Luise Margarete av Preussen. Morfadern var son till drottning Victoria av Storbritannien.

År 1920, då prinsessan Ingrid var tio år, dog hennes mor. Tre år senare gifte hennes far om sig med hennes syssling Louise Mountbatten. Tillsammans med sin far och sin bror prins Bertil genomförde hon 1934-35 en fem månader lång resa till Främre Orienten.

Äktenskap 

Den 15 mars 1935, kort före sin 25-årsdag, förlovade hon sig med sin brylling kronprins Frederik av Danmark. Bröllopet stod den 24 maj samma år. Brudnäbbar var greve Gustaf Bernadotte af Wisborg, Folke Bernadottes son, samt prinsessorna Ragnhild och Astrid av Norge. Av europeiska kungligheter återfanns bland andra det danska kungaparet Kristian X och Alexandrine och det belgiska kungaparet Leopold III och Astrid som bröllopsgäster.

Döttrarna 
Den 16 april 1940, fem år efter bröllopet, fick kronprinsparet Frederik och Ingrid sitt första barn, Margrethe. Senare fick de ytterligare två döttrar: Benedikte (1944) och Anne-Marie (1946).

Krigsåren 
Under andra världskriget intog Ingrid en mycket kritisk hållning till nazismen och den danska kungafamiljen ökade i popularitet då den bodde kvar i Danmark trots den tyska ockupationen.

Drottning av Danmark 

Den 20 april 1947 avled Ingrids svärfar, kung Kristian X, och hennes make uppsteg på tronen som Fredrik IX. Eftersom Danmark hade manlig tronföljd och kungaparet endast hade fött prinsessor, krävdes det en grundlagsändring för att äldsta dottern Margrethe skulle kunna bli drottning. 1953 skedde denna förändring i successionsordningen. 

År 1964 gifte sig prinsessan Anne-Marie med den grekiske kungen Konstantin II och året därefter föddes Ingrids första barnbarn, den grekiska prinsessan Alexia. 1967 gifte sig kronprinsessan Margrethe med greve Henri de Laborde de Monpezat och året därpå gifte sig mellandottern Benedikte med Richard av Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Fredrik IX avled den 14 januari 1972 i en ålder av 72 år. Ingrids dotter uppsteg då på tronen som drottning Margrethe II, men Ingrid kallades även fortsättningsvis drottning (inte änkedrottning).

Anfäder

Heraldiskt vapen

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 
 .

Externa länkar 

Kvinnor
Huset Bernadotte
Svenska prinsessor
Danmarks drottningar
Födda 1910
Avlidna 2000
Huset Glücksburg
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Hederslegionen
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden